Un wikiroman (néologisme issu de la contraction de « wiki » et « roman ») est un type de roman rédigé de manière collective, collaborative ou associative par plusieurs auteurs, grâce à l'Internet, et notamment à la mise à disposition des plates-formes de wiki.

Historique 

Les premiers wikiromans semblent être apparus au début des années 2000 peu après l'émergence des plates-formes de wiki.

En 2007, la maison d'édition britannique Penguin Books s'est également lancée dans l'aventure du wikiroman avec la rédaction d'un wikiroman policier, A Million Penguins.

Référence 

Roman
Mouvement littéraire
Technique littéraire